Cupido of Amor, een god in de Romeinse mythologie
Amor (Schotse heilige), een Schotse missionaris en abt uit de achtste eeuw
Amor van Aquitanië, een heilige
Amor-planetoïde, een planetoïde uit de Amorgroep
 (1221) Amor, de naamgever van de Amorplanetoïden
Amor (automerk), een Duits automerk
GSBC AMOR, een studentenbadmintonclub uit Groningen
Amor (Leiria), een plaats in Portugal